Ormoy kan syfta på:
 Ormoy, Essonne
 Ormoy, Eure-et-Loir
 Ormoy, Haute-Saône
 Ormoy, Yonne